La  peut désigner :
 la Luftflotte 4,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Quatrième flotte des États-Unis, active de 1943 à 1950, et depuis 2008 ;
 la  de la Marine impériale japonaise, active de 1905 à 1944.